Куп европских шампиона у рагбију 2002/03. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2002/03. (службени назив: -{2002–03 Heineken Cup}-) је било 8. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је у финалу у Даблину, Тулуз савладао Перпињан са 22-17 пред више од 26 000 гледалаца и тако по други пут освојио наслов првака Европе у рагбију.

Учесници 
 Безиерс 
 Перпињан 
 Бургоин 
 Монтфранд 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Калвизиано 
 Виадана 
 Лестер тајгерси 
 Глостер (рагби јунион) 
 Сејл шаркс 
 Бристол РФК 
 Лондон Ајриш 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург ганерс 
 Глазгов вориорси 
 Свонзи РФК 
 Њупорт РФК 
 Нет РФК 
 Кардиф РФК 
 Љанели РФК

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. Два бода се добијало за победу и 1 бод за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Групна фаза се играла од 11. октобра 2002, до 19. јануара 2003.

Група 1

Нет - Лестер 16-16

Калвизиано - Безиерс 16-32

Лестер - Калвизиано 63-0

Безиерс - Нет 21-16

Калвизиано - Нет 38-29

Безиерс - Лестер 12-24

Нет - Калвизиано 56-10

Лестер - Безиерс 53-10

Калвизиано - Лестер 22-40

Нет - Безиерс 23-18

Лестер - Нет 36-11

Безиерс - Калвизиано 16-19

Група 2

Глостер - Манстер 35-16

Перпињан - Виадана 46-27

Виадана - Глостер 28-80

Манстер - Перпињан 30-21

Манстер - Виадана 64-0

Глостер - Перпињан 33-16

Перпињан - Глостер 31-23

Виадана - Манстер 22-25

Глостер - Виадана 64-16

Перпињан - Манстер 23-8

Манстер - Глостер 33-6

Виадана - Перпињан 35-39

Група 3

Сејл - Бургоин 18-24

Љанели - Глазгов 45-15

Бургоин - Љанели 54-38

Глазгов - Сејл 26-14

Сејл - Љанели 19-30

Бургоин - Глазгов 35-21

Глазгов - Бургоин 13-12

Љанели - Сејл 17-12

Љанели - Бургоин 37-22

Сејл - Глазгов 45-3

Глазгов - Љанели 8-34

Бургоин - Сејл 43-15

Група 4

Ленстер - Бристол 29-23

Монтфранд - Свонзи 47-12

Бристол - Монтфранд 24-19

Свонзи - Ленстер 10-51

Свонзи - Бристол 26-19

Монтфранд - Ленстер 20-23

Ленстер - Монтфранд 12-9

Бристол - Свонзи 41-23

Ленстер - Свонзи 48-19

Монтфранд - Бристол 22-30

Свонзи - Монтфранд 19-24

Бристол - Ленстер 12-25

Група 5

Единбург - Њупорт 27-17

Тулуз - Лондон Ајриш 28-23

Њупорт - Тулуз 19-34

Лондон Ајриш - Единбург 24-8

Единбург - Тулуз 9-30

Њупорт - Лондон Ајриш 16-12

Тулуз - Единбург 50-17

Лондон Ајриш - Њупорт 42-5

Единбург - Лондон Ајриш 32-25

Тулуз - Њупорт 70-18

Њупорт - Единбург 42-32

Лондон Ајриш - Тулуз 32-29

Група 6

Кардиф - Биариц 15-26

Нортхемптон - Алстер 32-9

Алстер - Кардиф 25-6

Биариц - Нортхемптон 23-20

Алстер - Биариц 13-9

Нортхемптон - Кардиф 25-11

Биариц - Алстер 25-20

Кардиф - Нортхемптон 0-31

Кардиф - Алстер 21-33

Нортхемптон - Биариц 17-14

Алстер - Нортхемптон 16-13

Биариц - Кардиф 75-25

Завршница такмичења 

У елиминациону фазу прошла су три француска тима, два енглеска, два ирска и један велшки тим. Манстер и Биариц су прошли као најбољи другопласирани клубови, а осталих 6 клубова као првопласирани. Највећа посета (46 000 гледалаца) је била на Ленсдаун роуду на утакмици четвртфинала Ленстер - Биариц. Тулуз је до финала у Даблину дошао након што је победио Нортхемптон и Манстер, а Перпињан тако што је победио Љанели и Ленстер.

Четвртфинале

Тулуз - Нортхемптон 32-16

Ленстер - Биариц 18-13

Лестер - Манстер 7-20

Љанели - Перпињан 19-26

Полуфинале

Тулуз - Манстер 13-12

Ленстер - Перпињан 14-21

Финале

Тулуз - Перпињан 22-17

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2002.
Рагби у 2003.